Эта статья о разъезде Цкуара. Статья о селе — Цкуара

Цкуара — железнодорожный разъезд в селе Цкуара в Гудаутском районе Абхазии.

Примечания 

Станции Абхазской железной дороги
Станции Закавказской железной дороги
Железнодорожные станции Абхазии
Железнодорожные станции Гудаутского района